Ларья́к — село в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Административный центр Сельского поселения Ларьяк.

Климат 
Климат резко континентальный, зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся 7 месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное. Значительное количество осадков, даже в засушливые месяцы.

История 
Основано в 1816 году. В 1926 году состояло из 43 хозяйств, основное население — русские. Центр Ларьякского сельсовета Александровского района Томского округа Сибирского края. до 24 февраля 1962 года Ларьяк был центром Ларьякского района.

Население

Примечания

Ссылки 
 Село Ларьяк и окрестности в 1912—1913 годах

Населённые пункты Нижневартовского района